Ивины — российский дворянский род княжеского происхождения. Род внесён в Бархатную книгу.

Родоначальник — брат Александра Невского — князь галицкий Константин Ярославич. Праправнук его, князь Дмитрий Иванович, по прозванию Ива, был родоначальником Ивиных.

По другой версии родоначальником Ивиных был Иван Борисович Ива, потомок Рюрика в XVII колене, получивший поместье в Кашинском уезде. Тринадцать Ивиных владели поместьями в 1699 году. В Общий Гербовник Дворянских Родов фамилия не внесена.

Род внесён в VI и II части родословной книги Тверской, Костромской и Тамбовской губерний.

Известные представители 

 Ивин Дмитрий Григорьевич - московский дворянин (1676).
 Ивин Тимофей Григорьевич - московский дворянин (1678).
 Ивин Никита Прокофьевич - московский дворянин (1692).

См. также 
 Березины
 Ляпуновы
Ильины

Примечания

Ссылки 
 - Y-хромосома ДНК представителя дворянского рода Ивиных.

Литература 
 
 

Рюриковичи, утратившие княжеский титул